Alison Wright (née en 1976), actrice anglaise.
 Alison Wright (née en 1980), coureuse cycliste australienne.